Константин Иванов Везенков е български лекар и опълченец в Българското опълчение по време на Руско-турската война (1877-1878).

Биография 

Константин Везенков е роден през 1848 година в град Крушево, днес Северна Македония в семейство с революционни традиции. Син е на Иван (Йован) Везенков от село Тресонче, преселен в Крушево. Брат е на архитекта и революционер Стоян Везенков. Учи в Цариградското българско училище. Дойранският владика Партений Зографски го изпраща да учи в Русия. С писмо от 1 декември 1859 година Александър Рачински моли Алексей Бахметев за държавна издръжка на Везенков.

През 1870 година Везенков завършва Медицинския факултет на Московския университет. Работи като лекар в град Верея, край Москва. По време на Руско-турската война (1877-1878) се поставя в услуга на руското командване. Записва се в Българското опълчение. Лекар на Трета опълченска дружина, старши лекар на опълчението и член на приемната комисия. По време на критичната Шипченска битка от 9 до 11 август участва в сражението, начело на леко ранените. На 25 януари 1878 година е ранен при село Кадърфакли, Карнобатско. Умира от раните си в края на годината в болница във Феодосия. За заслугите си е произведен в дворцов съветник и е награден с орден „Света Ана“ ІІІ степен с мечове, „Свети Станислав“ ІІ степен, „Свети Владимир“ ІV степен.

От 1934 година село Кадърфаклии носи неговото име – Везенково.

Родословие

Бележки 

Български опълченци от Македония
Родени в Крушево
Български лекари от Македония
Българи в Руската империя
Мияци
Московски държавен университет
Личности (Феодосия)